Das Frühstück im Grünen ist der Titel mehrerer Gemälde und eines Films:

 Das Frühstück im Grünen (Manet) von Édouard Manet
 Das Frühstück im Grünen (Monet) von Claude Monet
 Das Frühstück im Grünen (Film)